Песма Евровизије 1975. било је 20. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 22. марта 1975. у Стокхолм међународном сајму у Стокхолму, у Шведској. Први пут је такмичење одржано на Скандинавском полуострву. Водитељ такмичења је била Карин Фалк.

Након Лондона и Амстердама, Стокхолм је постао трећи олимпијски град који је организовао Песму Евровизије.

19 земаља је учествовало: дебитант на овом такмичењу је била Турска. Малта и Француска су се вратиле након двогодишње односно једногодишње паузе. Грчка је одустала од такмичења због Турске инвазије Кипра у знак протеста због учешћа Турске на такмичењу. Холандија је остварила своју четврту победу освојивши 152 поена.

Нови систем гласања је уведен који је примењен све до 2015. године. Свака земља додељује бодове од 1 до 8 па затим 10 и на крају 12 поена.

Учесници

Таблица расподеле гласова

Извори 

Песма Евровизије 1975.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1975.